Э́ркки Лилл (; ) — эстонский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Кроме кёрлинга также занимается марафонским бегом.

Достижения 
 : золото (2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2020), серебро (2007, 2014, 2015), бронза (2006, 2013, 2016, 2018, 2019).
 : золото (2009, 2011, 2012, 2013, 2014), серебро (2007), бронза (2006, 2008).
 : золото (2013, 2015, 2017), серебро (2009, 2011, 2012, 2016, 2018), бронза (2007, 2008, 2010, 2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

Erkki Lill - ERR Sport
Erkki Lill - Postimees Sport: Värsked spordiuudised Eestist ja välismaalt
Erkki Lill - Teemalehed - DELFI
CV: Heiki Lill - ETIS
Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Эстонии
Чемпионы Эстонии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Эстонии
Марафонцы Эстонии